

События

Римское царство 
 Царь: Ромул.
 Царь Урарту Руса I был разгромлён в Каппадокии киммерийцами

Китай 
 5-й год по эре правления луского князя Инь-гуна.
 Весной ван отправился наблюдать за рыбной ловлей в Тан. Благородные мужи из Лу насмехались над ним.
 В 4 луне был похоронен вэйский Хуань-гун.
 Осенью вэйское войско напало на Чэн, так как в 719 году чэнцы вторгались в Вэй.
 В 9 луне в Лу освящён храм («кумирня») княгини Чжун-цзы, и начали «употреблять шесть перьев», то есть проводить при жертвоприношениях танцы в 6 рядов (согласно «Цзо чжуань», 6 рядов полагается князю, по Гуляну и Гунъяну, лускому князю полагалось лишь 4 ряда). Тогда же в Лу зерно пострадало от вредителей («появился хлебный червь»).
 В 9 луне Чжу и Чжэн воевали с Сун. По «Цзо чжуань», сунцы овладели землями Чжу, войско Чжу, Чжэн и Чжоу дошло до предместий Сун, а луский гун отказал Сун в помощи. Согласно «Ши цзи», чжэнцы напали на Сун и Вэй, а сунцы пошли в поход на Чжэн. В 12 луне сунцы осадили Чан-гэ.
 В 12 луне, в день синь-сы умер луский гун-цзы Коу (дядя Инь-гуна).
 Умер князь Цзинь Ао-хоу. Цюйвоский правитель вновь напал на Цзинь. Ван послал Го-гуна напасть на Цюйво, и Чжуан-бо отошёл. В Цзинь был поставлен у власти сын Ао-хоу Гуан (Ай-хоу, эра правления 717-710).
 Умер наследник циньского князя, ему пожаловали титул Цзин-гун, а его старший сын объявлен наследником.
 Не ранее 718 (710-е годы) — вэйский Сюань-гун собрался женить своего наследника Цзи на циской княжне, но сам взял её в жёны, и она родила ему сыновей Шоу и Шо. Это описано в песне «Ши цзин» «Новая башня» (I, III 18).

Скончались 
 В плену у киммерийцев скончался легендарный царь Мидас (предположительно)

См. также

Примечания